Die 64. Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland fanden vom 10. August bis zum 17. August 1970 auf dem Rothenbaum in Hamburg statt.

Sechs Jahre nach ihrem Sieg im Mixedwettbewerb gewann Helga Hösl diesmal das Damenfinale gegen Helga Niessen. Die inzwischen verheiratete dreifache Titelverteidigerin Judy Dalton konnte nur ihren Titel im Mixed verteidigen, diesmal an der Seite von Frew McMillan. Das Damendoppel gewannen die beiden Australierinnen Karen Krantzcke und Kerry Melville. Zum ersten Mal wurden auch im Damenbereich Preisgelder ausgeschrieben.

Bei den Herren litt aus deutscher Sicht das Turnier darunter, dass gleichzeitig das Interzonenfinale im Davis Cup zwischen Deutschland und Spanien ausgetragen wurde. Der Veranstalter hatte sechs Profispieler von der World Championship Tennis verpflichtet: Mark Cox, Owen Davidson, Tom Okker, Nikola Pilić, Tony Roche und Graham Stilwell. Okker gewann das Einzelfinale gegen Ilie Năstase, während im Herrendoppel Bob Hewitt und Frew McMillan ihren Erfolg von 1967 wiederholen konnten.

Wegen der Verpflichtung der Profis wurde das Turnier nicht in die in diesem Jahr im Herrenbereich von der ILTF zum ersten Mal eingerichtete Grand-Prix-Serie aufgenommen.

Preisgeld 
Der Sieger im Herreneinzel erhielt 4.000 $ und die Siegerpaarung im Herrendoppel 2.000 $. Bei den Damen waren für die Einzelsiegerin 1.500 $ und für die siegreiche Doppelpaarung 800 $ vorgesehen.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 11. bis 18. August 1970, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 24. Jahrgang, Heft 16 (1. September-Ausgabe 1970)

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Hamburg-Harvestehude
Tennisturnier 1970